Службы Windows SharePoint
 WebSocket SSL
 Селективное переключение длины волны —